Vacaria, amtlich , ist eine Gemeinde mit 61.345 Einwohnern im Bundesstaat Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens. Sie liegt etwa 240 km nördlich von Porto Alegre. Die Bevölkerung wurde zum 1. Juli 2021 auf 66.916 Einwohner geschätzt, die Vacarienser genannt werden und auf einer Gemeindefläche von rund 2124,4 km² leben.

Geographie 

Benachbart sind die Orte Lages, Monte Alegre dos Campos, Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda und Muitos Capões.

Die Stadt ist in Brasilien für sein Klima und seine Erzeugung von Äpfeln bekannt.

Bistum Vacaria 
 Bistum Vacaria

Weblinks 

 Website der Stadtpräfektur, Prefeitura Municipal (brasilianisches Portugiesisch)
 Website des Stadtrats, Câmara Municipal (brasilianisches Portugiesisch)
 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – Vacaria, RS, sozialstatistische Angaben (brasilianisches Portugiesisch)

Einzelnachweise 

Ort in Rio Grande do Sul
 
Município in Rio Grande do Sul